Boa Viagem kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Boa Viagem (kommun), Ceará, 
 Boa Viagem (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar